Conopodium semipubens är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Conopodium semipubens ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
semipubens